El nombre de monasterio de San Pedro puede aludir a alguno de los siguientes edificios:
 Monasterio de San Pedro de Arlanza, en la provincia de Burgos.
 Monasterio de San Pedro de Besalú, en la provincia de Gerona.
 Monasterio de San Pedro de Burgal, en la provincia de Lérida.
 Monasterio de San Pedro de Camprodón, en la provincia de Gerona.
 Monasterio de San Pedro de Cardeña, en las cercanías de la ciudad de Burgos.
 Monasterio de San Pedro de Caserras, en la provincia de Barcelona.
 Monasterio de San Pedro de Eslonza, en la provincia de León.
 Monasterio de San Pedro de Galligans, en la ciudad catalana de Gerona.
 Monasterio de San Pedro de la Ñora, en la Región de Murcia.
 Monasterio de San Pedro de las Dueñas, en la provincia de León.
 Monasterio de San Pedro de las Puellas, en la ciudad catalana de Barcelona.
 Monasterio de San Pedro de Montes, en la provincia de León.
 Monasterio de San Pedro de Rocas, en la provincia de Orense.
 Monasterio de San Pedro de Roda, en la provincia de Gerona.
 Monasterio de San Pedro de Siresa, en la provincia de Huesca.
 Monasterio de San Pedro de Tenorio, en la provincia de Pontevedra.
 Monasterio de San Pedro de Villanueva, en el concejo asturiano de Cangas de Onís.